Chares ist der Name folgender Personen:

 Chares von Lindos, griechischer Bildhauer
 Chares (Feldherr), griechischer Feldherr
 Chares von Mytilene, griechischer Geschichtsschreiber
 Chares (Vasenmaler), korinthischer Vasenmaler (tätig um 570 bis 550 v. Chr.)